Арианэспас СА ( или в английском произношении «Арианспейс») — основанная в 1980 году французская компания, которая является первой компанией, предоставляющей услуги по космическим запускам на коммерческой основе. 

На 2004 год Арианэспас СА контролировала более 50% мирового рынка коммерческих запусков на ГСО. С 22 мая 1984 года Арианэспас СА осуществила более 240 коммерческих запусков. Арианэспас СА утверждает, что общее число контрактов, заключённых с момента начала работы компании с 1984 года, составляет 285. Арианэспас использует Гвианский Космический центр (Guiana Space Centre), Куру, Французская Гвиана в качестве стартовой площадки. Штаб-квартира находится в Эври, Франция.

Структура владения компанией 
Арианэспас СА имеет 24 акционера из 10 европейских стран, включая:
 CNES (34 %)
 EADS (30 %)

Итог таблицы 99,99 % из-за округления

На 1 июля 2006 года Арианэспас СА имело в своем штате 271 сотрудников во французской штаб-квартире, Гвианском космическом центре во Французской Гвиане и в офисах в Сингапуре, Токио и Вашингтоне.

Ракеты-носители 

Компания Arianespace использует 3 модели ракеты-носителя, причём Ariane 5 в двух модификациях:

Кроме того, Arianespace предлагает дополнительную услугу резервного запуска на H-IIA через Launch Services Alliance.

Ракеты-носители «Ариан» 
С 1979 года используется несколько версий РН «Ариан»:

 «Ариан 1», первый запуск 24 декабря 1979 года.
 «Ариан 2», первый запуск 20 ноября 1987 года.
 «Ариан 3», первый запуск 4 августа 1984 года.
 «Ариан 4», первый запуск 15 июня 1988 года.
 «Ариан 5», первый запуск 30 октября 1997 года.

Примечания 

Упрощённые анонимные общества Франции
Ракетно-космические компании Европы
Космонавтика Европы
Космонавтика Франции